Ло́ган або Ло́ґан () — англомовне чоловіче та жіноче особове ім'я, що походить від прізвища Логан що має шотландські корені, яке, у свою чергу, пов'язане із назвою місцевості. Ймовірно прізвище походить від назви місцевості поблизу шотландського села  в історичній області Ершир. Назва місцевості бере початок від  як зменшувальної форми , що перекладається як «порожнистий».

Відомі носії імені:
 Логан Лерман (; 1992) — американський актор.
 Логан Маршалл-Грін (; 1976) — американський кіно- та телеактор.
 Лоґан Пол (; 1995) — американський актор і відеоблоґер.
 Лоґан Том (; 1981) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2008, 2012).
 Логан Штайбер (; 1991) — американський борець вільного стилю, чемпіон світу (2016).

Примітки